Пинежка:
 Пинежка (приток Большого Кундыша) — река в России, протекает в Республике Марий Эл и Кировской области, приток Большого Кундыша
 Пинежка (приток Ваги) — река в России, протекает в Архангельской области, приток Ваги